Paskrzyn – wieś w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Ręczno
 Paskrzyn – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Ręczno